La Ligue A 2018-2019, nota come Primus Ligue 2018-2019 per motivi di sponsorizzazione, è stata la cinquantacinquesima edizione della massima divisione del campionato burundese di calcio. Il campionato è iniziato il 17 agosto 2018 e si è concluso nell'aprile 2019.

Squadre

Classifica

Note

Collegamenti esterni 
 Primus League 2018-2019 su RSSSF.com

Calcio nel 2018
Calcio nel 2019
Campionato burundese di calcio